Ози:

 Ози — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. 
 Ози, Алиса (1820—1893) — французская актриса и куртизанка.
 Ози и Милли — веб-комикс, созданный D. C. Simpson.